Фихте

 Фихте, Иоганн Готлиб, Фихте Старший
 Фихте, Иммануил Герман, сын Иоганна Готлиба Фихте; в отличие от последнего называется обыкновенно Младшим.